Bréval est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Bréval, commune française située dans le département des Yvelines en région Île-de-France.

Patronyme 

 Jean-Baptiste Bréval (1753-1823), violoncelliste et compositeur français.

Pseudonyme 

 Lucienne Bréval, de son vrai nom Berthe Agnès Lisette Brennwald (1869-1935), soprano dramatique suisse naturalisée française.

Prénom 
 Breval, prénom masculin breton.

Références 

Patronyme français